Konsulat Generalny Grecji w Gdańsku (Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντάντσιχ, Generalkonsulat von Griechenland in Danzig) – grecka placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Grecji w randze konsula generalnego rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1922. Urząd funkcjonował do 1933.

W 1996 Grecja powołała konsulat w Gdańsku ponownie. Konsulat istniał do 2001?

Kierownicy konsulatu 
 1922–1933 – Henri Habert, konsul generalny

Siedziba 
 Rennerstiftsgasse 6 (obecnie ul. Gdyńskich Kosynierów 6) (1921–1922)
 Hauptstrasse 114 (al. Grunwaldzka) (1927)
 Neumarkt 4 (pl. Wybickiego) (1929)
 Gralathstrasse 3 (ul. Hoene-Wrońskiego) (1931)
 Große Allee 37 (al. Zwycięstwa) (1933)

Zobacz też 
 Ambasada Grecji w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Gdańsk
Grecja
Grecja
Stosunki polsko-greckie